Тимоновское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Валуйского района Белгородской области Российской Федерации.

Административным центр — село Тимоново.

19 апреля 2018 года упразднено при преобразовании Валуйского района в Валуйский городской округ.

География 
Общая площадь поселения: 14772 га

В том числе земель сельхозугодий: 9762 га

Количество подворий: 684

Протяженность дорог: 37,5 км.

История 
Село Тимоново — основано в середине XIX века. Своё название получила от казака Тимона, который появился здесь в те годы когда началось строительство города-крепости Валуйки на Муравском шляхе в 1593 году или ранее. В годы Великой Отечественной войны ушло на фронт 1273 жителя, погибло 838 человек. Во время немецко-фашистской оккупации на территории сёл было развито партизанское подполье. В послевоенные годы сёла начали заново возрождаться. Были укрупнены колхозы, началось интенсивное строительство производственных объектов, учреждений социальной сферы.

Тимоновское сельское поселение образовано 20 декабря 2004 года в соответствии с Законом Белгородской области № 159.

Население

Состав сельского поселения

Инфраструктура 
На территории поселения расположены 4 учреждения культуры: Тимоновский и Хмелевской сельские дома культуры, Солотянский и Басовский сельские клубы.

Из лечебно — профилактических учреждений функционируют: Тимоновский ФАП, Солотянский ФАП, Хмелевской ФАП.

Сфера образования представлена двумя школами: МОУ «Тимоновская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Солотянская основная общеобразовательная школа», и дошкольными учрежденьями: МДОУ «Детский сад с. Тимоново», «Детский сад с. Солоти» и «Детский сад с. Хмелевец».

В торговле и общественном питании действуют 8 магазинов, 2 кафе.
Сегодня на территории поселения функционируют 2 крестьянско-фермерских хозяйства, 2 производственных кооператива, сельхозпредприятие «Агро-Мир», открылась площадка по откорму бройлерной птицы в селе Тимоново.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Валуйского района

Упразднённые сельские поселения Белгородской области
Муниципальные образования Валуйского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году